1-я Галицко-Волынская радиотехническая бригада (в/ч А-4324, ) — воинское формирование в составе воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВСУ. Бригада выполняет задачи охраны государственной границы Украины в воздушном пространстве.
Бригада сформирована 30 декабря 1941 года.

Структура 
 682-й радиотехнический батальон (г. Ивано-Франковск, в/ч А-4604):
 27-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-3737) г. Мукачево;

 32-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1662) с. Геча;
 107-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1920) c. Редковцы.
 264-й радиотехнический батальон (в/ч А-1573) с. Великая Омеляна:
 15-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-0711) г. Староконстантинов;
 259-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-2099) с. Верба (Владимир-Волынский район);
 673-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-0864) пгт Луков (Турийский район);
 676-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1694) пгт Ратно.
 1580-й радиотехнический батальон (в/ч А-1463) с. Батятычи:
 674-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1524) г. Рава-Русская;
 675-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1859);
 693-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1822) с. Малнов.

Примечания 

Радиотехнические войска Украины
Бригады Украины
Бригады СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году